Abhorrent steht für

 eine ehemalige brasilianische Death-, Thrash- und Groove-Metal-Band, siehe Abhorrent (brasilianische Band)
 eine US-amerikanische Technical-Death-Metal-Band, siehe Abhorrent (US-amerikanische Band)